

Модельний ряд автомобілів 

Автомобілі Mercedes-Benz